Rosenegger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Rosenegger (* 1966), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Josef Rosenegger (1917–2010), deutscher katholischer Geistlicher
 Lorenz Rosenegger (1708–1766), Rechenmeister beim Salzbergwerk Dürrnberg